Die Landesliga Nordbaden 1948/49 war die vierte Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Fußball in Nordbaden nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war eine Ebene unterhalb der Oberliga Süd angesiedelt und wurde im Gegensatz zur Vorsaison nur noch in einer Staffel ausgetragen. Meister wurde der 1. FC Pforzheim und Tabellenzweiter der VfL Neckarau. Beide Vereine nahmen nach Saisonende an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Süd teil, konnten sich dort aber nicht durchsetzen.

Der VfB 05 Knielingen, die SpVgg Sandhofen und der SV 98 Schwetzingen stiegen ab.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabellen der Landesliga Nordbaden 1948/49 auf f-archiv.de

1948
Fußballsaison 1948/49